

Informatica 
 Macintosh  – famiglia di computer della Apple
 Macintosh 128K –  personal computer commercializzato da Apple Computer dal 24 gennaio 1984 al 1º ottobre 1985
 Macintosh 512K –  personal computer commercializzato da Apple dal 10 settembre 1984 al 14 aprile 1986
 Macintosh Plus – personal computer commercializzato da Apple dal 16 gennaio 1986 al 15 ottobre 1990
 Macintosh SE –  personal computer commercializzato da Apple dal 2 marzo 1987 al 1º agosto 1989
 Macintosh SE/30 – personal computer commercializzato da Apple dal 19 gennaio 1989 al 21 ottobre 1991
 Macintosh Portable – personal computer portatile commercializzato da Apple nel 1989
 Macintosh Classic –  personal commercializzato da Apple dal 1990 al 1992 
 Internet Explorer Macintosh Edition – serie di Internet Explorer sviluppata per la piattaforma Macintosh

Pagine correlate 
McIntosh